35. Sinfonie steht für:
 35. Sinfonie (Haydn)
 35. Sinfonie (Michael Haydn)
 35. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien